Gilbert de Spaignart ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gilbert de Spaignart (1583–1632), lutherischer Theologe und deutscher Nationalökonom
 Martin Gilbert de Spaignart (1504–1572), Superintendent in der Kurstadt Bad Liebenwerda